Hawaï, een staat van de Verenigde Staten
 Hawaï (eiland), het grootste eiland van de gelijknamige staat
 Koninkrijk Hawaï, het historisch koninkrijk (1795 - 17 januari 1893)
 Republiek Hawaï, de opvolgende republiek (1894 - 1898)
 Territorium Hawaï, een territorium van de Verenigde Staten, voor de toetreding als staat
 Hawaïaans, de taal van de oorspronkelijke inwoners van Hawaï
 Hawaï (roman), een roman van James A. Michener
 Hawaii (1966), een film van George Roy Hill
 Hawaii (2013), een film van Marco Berger